Lauterhofen ist der Name folgender Orte:

 Lauterhofen, ein Markt im Oberpfälzer Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz,
 Lauterhofen (Crinitzberg), ein Ortsteil der Gemeinde Crinitzberg im Landkreis Zwickau in Sachsen